Le château de San Felipe de Barajas est un fort situé à Carthagène des Indes en Colombie.
 Le château de San Felipe est une forteresse militaire située à Puerto de la Cruz (Espagne)
 Le château de San Felipe est une forteresse militaire située à Puerto Cabello (Venezuela)
 Le  est une forteresse située sur le lac Izabal au Guatemala.
 Château de San Felipe (Santander)